Diaconus ist die lateinische Form des kirchlichen Titels Diakon.

Da sie dieses Amt innehatten, ist Diaconus Teil des Namens von:
 Adelbertus diaconus, Schreiber einer Vita Heinrici II. imperatoris; siehe Adalbald II.

 Leo Diaconus (* um 950), byzantinischer Geschichtsschreiber
 Paulus Diaconus (oder Paul Warnefried; * 725/730, † 797/799), langobardischer Geschichtsschreiber und Mönch
 Petrus Diaconus (auch Bibliothecarius genannt; * nach 1100; † 1158), Bibliothekar des Klosters Montecassino